Heavy Petting Zoo — шестой полноформатный студийный альбом американской группы NOFX. выпущенный в 1996 году.

Об альбоме 
Heavy Petting Zoo записывался в Сан-Франциско, на студии Razor’s Edge Studio. Композиция «Liza» продолжает историю о взаимоотношениях двух девушек-лесбиянок, начатую в песне «Liza and Louise» (альбом White Trash, Two Heebs and a Bean’s). Третью часть истории можно услышать на альбоме 2000 года Pump up the Valuum (композиция «Louise»). Альбом вышел в свет с довольно скандальной обложкой. Альбом достиг 63 строчки в Billboard 200.

Список композиций 
 «Hobophobic (Scared of Bums)» — 0:48
 «Philthy Phil Philanthropist» — 3:10
 «Freedom Lika Shopping Cart» — 3:43
 «Bleeding Heart Disease» — 3:36
 «Hot Dog in a Hallway» — 2:50
 «Release the Hostages» — 2:29
 «Liza» — 2:55
 «What’s the Matter with Kids Today?» — 1:13
 «Love Story» — 2:37
 «The Black and White» — 3:36
 «Whatever Didi Wants» — 3:00
 «August 8th» — 1:35
 «Drop the World» — 3:22

Участники записи 
 Майк (Fat Mike) - вокал, бас
 Эрик Мелвин (Eric Melvin) - гитара
 Эль Хефе (El Hefe)гитара, труба
 Эрик Сандин (Erik Sandin) - ударные

Альбомы панк-рока
Альбомы NOFX